Holbæk Kommune er en kommune i Region Sjælland efter Kommunalreformen i 2007. Kommunalbestyrelsen blev dog valgt allerede den 15. november 2005.

Holbæk Kommune opstod ved sammenlægning af flg.:
 Holbæk Kommune
 Jernløse Kommune
 Svinninge Kommune
 Tornved Kommune
 Tølløse Kommune

Byer

Byråd

Nuværende byråd

Borgmestre

Referencer 

 
Kommuner i Region Sjælland